

Волпоул — місто, штат Массачусетс
 Волпоул — місто, штат Нью-Гемпшир
 Волпоул — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Волпоул — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир

Див. також 
 Роберт Волпол